Ву́лиця Воро́ніна — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

Вулиця Вороніна — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Вороніна — вулиця в Севастополі.

 Вулиця Вороніна — колишня назва вулиці Колійної в Полтаві.

Вулиця Вороніна — вулиця в Архангельську.
 Вулиця Вороніна — вулиця в Владимирі.
 Вулиця Вороніна — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Вороніна — вулиця в Іванові.
 Вулиця Вороніна — вулиця в Калузі.

Вулиці, названі на честь людей